Аннуа () — коммуна во Франции, департамент Шер
 Аннуа () — коммуна во Франции, департамент Эна